Esperantinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Esperantinópolis (ort), Maranhão, 
 Esperantinópolis (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar